Инга () — река в Бразилии, протекает по территории штата Параиба. Длина реки — 42 километра. Площадь водосборного бассейна — 273 км², его периметр — 97,7 км.

Начинается к востоку от города Кампина-Гранди вблизи селения Макарандуба на высоте 409 метров над уровнем моря. Течёт в юго-восточном направлении через Риашан-ду-Бакамарти и Ингу. Впадает в Параибу слева вблизи селения Ареал. Высота устья — 89 метров над уровнем моря. Крупных притоков не имеет. Ширина реки в устье — 3 метра, глубина — 13 сантиметров, расход воды — 0,55 м³/с.

Бассейн реки расположен в природной зоне каатинги. Река иногда не имеет поверхностного течения даже в сезон дождей, однако вода продолжает течь внутри песка, слагающего дно русла.

Средняя температура реки составляет 24 °C. Температурные рекорды реки был замечен в ноябре — 28 °C, а в июне — 20 °C.

Примечания 

Реки Параибы
Бассейн Атлантического океана в Южной Америке